Meprodin ima više značenja.

 Alfa-Meprodin
 Beta-Meprodin